Condorcet ist ein großer Einschlagkrater am Ostrand der Mondvorderseite, am südöstlichen Rand des Mare Crisium, südwestlich des Kraters Hansen.
Der Kraterboden ist eben, der Kraterwall weist Terrassierungen auf.

Der Krater wurde 1935 offiziell von der IAU nach dem französischen Mathematiker Marie Jean Antoine Nicolas Caritat, Marquis de Condorcet benannt.

Weblinks 
 
 Condorcet auf The-Moon Wiki
 Spektrum.de: Amateuraufnahmen

Einzelnachweise 

Einschlagkrater (Mond)